Komsomolets kan syfta på:

 Komsomolets (traktor) – en rysk bepansrad traktor

Geografi

Kazakstan 

 Qarabalyq, ort, Qostanaj,

Ryssland 

 Komsomolets (ort i Ryssland, lat 52,77, long 41,29), Stavropol kraj, 
 Komsomolets (ort i Ryssland, lat 44,02, long 43,57), Stavropol kraj, 
 Komsomoletsön – en ö i Sibirien i norra Ryssland

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar